

Cinema 
 Il cane di Baskerville (The Hound of the Baskervilles) – film del 1921 diretto da Maurice Elvey
 The Hound of the Baskervilles – film del 1931 diretto da Gareth Gundrey
 Il mastino di Baskerville (The Hound of the Baskervilles) – film del 1939 diretto da Sidney Lanfield
 La furia dei Baskerville (The Hound of the Baskervilles) – film del 1959 diretto da Terence Fisher
 Il cagnaccio dei Baskervilles (The Hound of the Baskervilles) – film del 1978 diretto da Paul Morrissey

Letteratura 
 Il mastino dei Baskerville (The Hound of the Baskervilles) – romanzo di Arthur Conan Doyle del 1902

Televisione 
 The Hound of the Baskervilles – film per la televisione del 1972 diretto da Barry Crane
 Il mastino di Baskerville (The Hound of the Baskervilles) – film per la televisione del 1983 di Douglas Hickox
 The Hound of the Baskervilles – film per la televisione del 1988 diretto da Brian Mills
 Sherlock Holmes - Il mastino dei Baskerville (The Hound of the Baskervilles) – film per la televisione del 2000 diretto da Rodney Gibbons
 Il mastino dei Baskerville (The Hound of the Baskervilles) – film per la televisione del 2002 diretto da David Attwood